Horia – genere di coleotteri della famiglia Meloidae
Vintilă Horia, scrittore romeno
Diverse località della Romania:
Horia, comune del distretto di Costanza
Horia, comune del distretto di Neamț
Horia, comune del distretto di Tulcea
Hilișeu-Horia, comune del distretto di Botoșani